Arçay (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Arçay (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes